Pilot Mountain (Alberta), een berg in de Canadese provincie Alberta
 Pilot Mountain (Yukon), een berg in Yukon Territory, Canada
 Pilot Mountain (Brits-Columbia), een berg in de Canadese provincie British Columbia
 Pilot Mountain (berg in North Carolina), een berg in de Amerikaanse staat North Carolina
 Pilot Mountain (plaats in North Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat North Carolina